

Carriera
Nella stagione del 2014 vince il campionato sammarinese con La Fiorita.

In UEFA Europa League ha preso parte a 8 partite nei turni di qualificazione. Con la maglia della Juvenes/Dogana ha giocato due partite contro l'Hapoel Tel Aviv nella Coppa UEFA 2008-2009 e due partite contro il  nella UEFA Europa League 2009-2010, mentre con la maglia del La Fiorita ha collezionato due sfide contro il Liepājas Metalurgs nella UEFA Europa League 2012-2013 e due contro il Valletta Football Club nella UEFA Europa League 2013-2014.

Ha esordito nei turni di qualificazione della UEFA Champions League 2014-2015, perdendo 1-0 in casa contro il Levadia Tallinn.

Palmarès

Club

Competizioni nazionali

Juvenes Dogana: 2008-2009
La Fiorita: 2011-2012, 2012-2013

Individuale 
 Premio Pallone di Cristallo: 1
2009

Collegamenti esterni